«Матого» () — аргентинская противотанковая ракета. Предназначена для уничтожения бронетехники и защищённых объектов.

История 
ПТУР была разработана фирмой CITEFA в начале 1970-х годов. На вооружение принята в 1978 году. Работы по модернизации были начаты в 1989 году. Ракету планировали оснастить телевизионной системой наведения.

Конструкция 
Конструктивно, ракета Матого похожа на ракету . Управление ракетой осуществляется по проводам. Оператор отслеживает ракету по трассерам, установленным в хвостовой части.

Тактико-технические характеристики 
 Вертолёт-носитель: A109
 Дальность стрельбы: 3000 м
 Длина ракеты: 1 м
 Диаметр ракеты: 102 мм
 Размах: 0,47 м
 Стартовая масса: 11,3 кг
 Масса БЧ: 2,8 кг

См. также 
 Martín Pescador
 
 CIBEL-2K

Примечания

Ссылки 
 MATHOGO на сайте «Уголок неба»
 Armas Argentinas: ATGM Mathogo. Taringa!
 Argentina — Mathogo Missile | Anti Tank Weapons | tanks.net 

Ракетное оружие Аргентины
Противотанковые ракетные комплексы